Olsen er et nordisk for- og efternavn, men bruges mest som efternavn. I 2018 var der 48.375, der bar efternavnet i Norge, 2.862 i Sverige (hvor det beslægtede Olsson er langt mere udbredt) og 46.578 i Danmark; varianten Olesen forekommer cirka halvt så ofte. Navnet er et patronym, og betyder "søn af Ole".

Kendte personer med navnet 
 Allan Olsen, dansk musiker 
 Allan Olsen, dansk skuespiller
 Annette K. Olesen, dansk filminstruktør
 Brødrene Olsen (Jørgen og Niels "Noller"), dansk popmusikerduo
 Børge Olsen, dansk købmand
 Erling Olsen, dansk politiker
 Ernst Bruun Olsen, dansk skuespiller og teaterinstruktør
 Ib Spang Olsen, dansk tegner
 Inger Pors Olsen, dansk kaproer
 Jens Olsen, dansk urmager
 Jesper Olsen, dansk fodboldspiller
 Joachim B. Olsen, dansk atletikudøver og politiker
 Johan Olsen, dansk sanger (Magtens Korridorer)
 Jussi Adler-Olsen, dansk forfatter
 Lasse Spang Olsen, dansk stuntman og filminstruktør
 Lars Olsen, dansk fodboldspiller og -træner
 Lotte Olsen, dansk skuespiller
 Mary-Kate og Ashley Olsen, amerikanske filmskuespillere
 Mogens Olsen, dansk håbdboldspiller
 Morten Olsen, dansk fodboldspiller og -træner
 Morten Olsen, dansk håndboldspiller
 Niels Olsen, dansk skuespiller
 Olaf Olsen, dansk rigsantikvar
 Ole Olsen, dansk filmpionér
 Ole Olsen, dansk speedwaykører
 Ursula Andkjær Olsen, dansk forfatter

Navnet anvendt i fiktion 
 Egon Olsen, leder af Olsen-banden i en lang række film
 Don Olsen kommer til byen, dansk filmkomedie fra 1964

Referencer

Danske efternavne
Norske efternavne
Svenske efternavne